Agudo – comune brasiliano dello Stato di Rio Grande do Sul
 
 Agudo – comune spagnolo della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia